Влади́мир Ю́рьевич Ба́кин (род. 25 ноября 1953) — российский военачальник, генерал армии (2007).

Биография 
 Родился 25 ноября 1953 года в селе Черемхово Ивановского района Амурской области РСФСР. Сын военнослужащего.
 С 1971 года — в Вооружённых Силах СССР.
 В 1975 году окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. Службу проходил на должностях командира взвода, роты, батальона в Прикарпатском военном округе.
 В 1986 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе.
 В 1986—1993 годах — начальник штаба, командир полка, начальник штаба дивизии в Забайкальском военном округе.
 В 1995 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и был назначен командиром 18-й гвардейской мотострелковой Инстербургской Краснознамённой ордена Суворова дивизии 11-й отдельной гвардейской армии. С января 1998 года начальник штаба, а с декабря 1999 года — командующий Сухопутными и береговыми войсками Балтийского флота.
 Указом Президента Российской Федерации 17 сентября 2001 года был назначен начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Сибирского военного округа.
 13 декабря 2001 года присвоено воинское звание генерал-лейтенант.
 22 февраля 2004 года присвоено воинское звание генерал-полковник.
 5 января 2005 года назначен начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа.
 С 6 июня 2005 года — командующий войсками Московского военного округа.
 Указом Президента Российской Федерации от 23 февраля 2007 года присвоено воинское звание генерал армии.
 5 февраля — 18 мая 2009 года — заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками Российской Федерации.
 Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года освобождён от занимаемой должности и уволен с военной службы в запас.
 Живёт и работает в Москве.

Воинское звание полковник присвоено досрочно, генерал-лейтенант (13.12.2000), генерал-полковник (22.02.2004). Женат. Имеет сына и дочь.

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени (2008),
 Орден «За военные заслуги» (1999),
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени,
 15 медалей.

Примечания

Литература 
 Военная элита России. Российская Федерация. — М., 2014.
 Горбачев А. Н. 10000 генералов страны: Краткий биобиблиографический справочник. — 5 изд. — М.: Infogans, 2017.

Источники 
 Сайт Минобороны России.
 Биография в «Национальной энциклопедической службе»
 
 ГОТОВИТЬ ПРОФЕССИОНАЛОВ, ВОСПИТЫВАТЬ ЛИДЕРОВ. Интервью // «Красная звезда», 2007, 21 марта.

Выпускники Дальневосточного высшего общевойскового командного училища
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба